Si-an může být

 Si-an – hlavní město provincie Šen-si;
 Si-an (Chej-lung-ťiang) – okres v městské prefektuře Mu-tan-ťiang v provincii Chej-lung-ťiang;
 Si-an (Che-pej) – okres v městské prefektuře Cchang-čou v provincii Che-pej;
 Si-an (Ťi-lin) – městský obvod v městské prefektuře Liao-jüan v provincii Ťi-lin;.